UKF steht für:
 East Midlands, England (NUTS:UK-Code)
 North Wilkesboro, Wilkes County (North Carolina), USA (IATA-Code)
 Philosoph-Konstantin-Universität Nitra, slowakische Universität
 Universitätsklinikum Frankfurt
 Unscented Kalman-Filter

Abkürzung